Премьер-лига ЮАР 2015/2016 () — 20-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 8 августа 2015 года и закончился 21 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
Статистика лиги на myscore.ru

2015/2016
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2015 году
Спорт в ЮАР в 2016 году
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году